Церква Святого Апостола і Євангеліста Луки – храм на честь святого євангеліста Луки.



Київ

Автономна Республіка Крим

Вінницька область

Волинська область 
 Церква Святого Апостола і Євангеліста Луки (Городнє) – УПЦ МП

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область 
 Церква Святого Апостола і Євангеліста Луки (Корсів) — УГКЦ
 Церква Святого Апостола і Євангеліста Луки (Львів) — ПЦУ
 Церква Святого Апостола і Євангеліста Луки (Ордів) — УГКЦ

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область 
 Церква Святого Апостола і Євангеліста Луки (Білогородка) — ПЦУ

Сумська область

Тернопільська область 
 Церква Святого Апостола і Євангеліста Луки (Андруга) — ПЦУ
 Церква Святого Апостола Луки (Золотники)
 Церква Святого Апостола і Євангеліста Луки (Івачів Долішній) — УГКЦ
 Церква Святого Апостола і Євангеліста Луки (Магдалівка) — ПЦУ
 Церква Святого Апостола Луки (Нестерівці)
 Церква Святого Апостола і Євангеліста Луки (Шумбар)

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область 
 Церква Святого Апостола Луки (Ставчинці) — УГКЦ

Черкаська область 
 Церква Святого Апостола і Євангеліста Луки (Леміщиха)

Чернівецька область

Чернігівська область



Див. також

Джерела 
 Сторінки Вікіпедії.
 

!